Jiří Šejba, češki hokejist, * 22. junij 1958, Pardubice, Češka.

Šejba je v češkoslovaški ligi igral za kluba HC Pardubice in Dukla Jihlava. Leta 1985 ga je na NHL naboru kot 182. izbral klub Buffalo Sabres, za katerega je odigral le enajst tekem v sezoni 1990/91. V nadaljevanju kariere je igral še za klube Jokerit Helsinki v finski ligi, Slovan Bratislava v slovaški ligi in ESC Moskitos Essen v nemški ligi. 

Za češkoslovaško reprezentanco je igral na Olimpijskih igrah 1988 in štirih svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik ene zlate in dveh bronastih medalj. 

Leta 2010 je bil sprejet v Češki hokejski hram slavnih.

Pregled kariere (nepopoln)

|-
| HC Pardubice
| Češkoslovaška liga
| 79/80
|
| 12
| 5
| 4
| 9
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pardubice
| Češkoslovaška liga
| 80/81
|
| 28
| 14
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pardubice
| Češkoslovaška liga
| 81/82
|
| 40
| 24
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pardubice
| Češkoslovaška liga
| 82/83
|
| 44
| 21
|
| 21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pardubice
| Češkoslovaška liga
| 83/84
|
| 44
| 15
| 10
| 25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 84/85
|
| 41
| 19
| 9
| 28
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 85/86
|
| 43
| 17
| 9
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pardubice
| Češkoslovaška liga
| 86/87
|
| 43
| 25
| 17
| 42
|
| 73
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 10
| 1
| 3
| 4
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Kanadski pokal
| 87
|
| 5
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pardubice
| Češkoslovaška liga
| 87/88
|
| 24
| 10
| 15
| 25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 88
|
| 8
| 3
| 1
| 4
| -3
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pardubice
| Češkoslovaška liga
| 88/89
|
| 44
| 38
| 21
| 59
|
| 68
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 10
| 0
| 1
| 1
| -2
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pardubice
| Češkoslovaška liga
| 89/90
|
| 26
| 11
| 14
| 25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 90/91
|
| 11
| 0
| 2
| 2
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rochester Americans
| AHL
| 90/91
|
| 31
| 15
| 13
| 28
|
| 54
|
| 14
| 6
| 7
| 13
|
| 29
|-
| Rochester Americans
| AHL
| 91/92
|
| 59
| 27
| 31
| 58
|
| 36
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 92/93
|
| 46
| 16
| 10
| 26
| +10
| 40
|
| 3
| 1
| 1
| 2
| -2
| 0
|-
| Jokerit Helsinki
| Kontinentalni pokal
| 92/93
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pardubice
| Češka liga
| 93/94
|
| 53
| 12
| 22
| 34
| -10
| 63
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pardubice
| Češka liga
| 94/95
|
| 36
| 16
| 16
| 32
| +2
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovan Bratislava
| Evropska liga
| 96/97
|
| 6
| 3
| 7
| 10
| +7
| 6
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Slovan Bratislava
| Slovaška liga
| 96/97
|
| 45
| 11
| 24
| 35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ESC Moskitos Essen
| Nemška 2. liga
| 97/98
|
| 60
| 16
| 30
| 46
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ESC Moskitos Essen
| Nemška 2. liga
| 98/99
|
| 48
| 17
| 14
| 31
|
| 46
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ESC Moskitos Essen
| Nemška liga
| 99/00
|
| 50
| 5
| 12
| 17
| -17
| 37
|
| 8
| 3
| 1
| 4
| -6
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 871
| bgcolor="#7FFF00" | 343
| bgcolor="#7FFF00" | 288
| bgcolor="#7FFF00" | 631
| bgcolor="#7FFF00" | -13
| bgcolor="#7FFF00" | 557
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 29
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" | 9
| bgcolor="#7FFF00" | 19
| bgcolor="#7FFF00" | -8
| bgcolor="#7FFF00" | 31
|}

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski levokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Češkoslovaško
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Buffalo Sabres)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1985
Hokejisti HC Pardubice
Hokejisti Dukla Jihlava
Hokejisti Buffalo Sabres
Hokejisti Rochester Americans
Hokejisti Jokerit Helsinki
Hokejisti HC Slovan Bratislava
Hokejisti ESC Moskitos Essen
Sprejeti v Češki hokejski hram slavnih